

Антропоніми 
Банде́ра — українське прізвище. Етимологія походження — від «прапор» ( (бандера) і  (банд'єра) та  (бандейра)).

Відомі носії:

 Бандера Андрій Михайлович (1882—1941) — священик УГКЦ, культурно-громадський діяч, політик Західноукранської Народної Республіки, ветеран українсько-польської війни, батько Степана Бандери.
 Бандера Богдан Андрійович (1919—1944) — учасник національно-визвольних змагань, член ОУН. Син Андрія Бандери, брат Степана Бандери.
 Бандера Василь Андрійович (1915—1942) — учасник національно-визвольних змагань, член ОУН, син Андрія Бандери, брат Степана Бандери, Олександра Бандери та Богдана Бандери.
 Бандера-Давидюк Володимира Андріївна (1913—2001) — українська громадсько-культурна діячка, учасниця національно-визвольного руху. Дочка Андрія Бандери, сестра Степана Бандери.
 Бандера Марко (н. 1960) — американський бандурист. Учасник Української Капели Бандуристів ім. Т. Г. Шевченка в м. Детройт.
 Бандера Марта-Марія Андріївна (1907—1982) — український педагог, громадсько-політична діячка. Дочка Андрія Бандери, сестра Степана Бандери.
 Бандера Мирослава Володимирівна (1890—1921) — мати Степана Бандери.
 Бандера Оксана Андріївна (1917—2008) — український педагог, громадсько-культурна діячка. Дочка Андрія Бандери, сестра Степана Бандери.
 Бандера Олександр Андрійович (1911—1942) — український політик, діяч ОУН від 1933. Син Андрія Бандери, брат Степана Бандери, Василя Бандери та Богдана Бандери.
 Бандера Степан Андрійович (1909—1959) — політичний діяч, ідеолог українського націоналістичного руху XX століття, голова Проводу ОУН-Б.
 Бандера Хосе Антоніо Домінгес (, нар. 1960) — іспанський актор, відомий під сценічним псевдонімом Антоніо Бандерас.
 Бандера Ярослава Василівна — українська політична діячка, керівник жіночої мережі і юнацтва ОУН, дружина Степана Бандери.
  (, 1934) — французький футболіст.
  (, 1957) — французький футболіст.
  (, 1813—1887) — італійський політик.
  (, 1997) — уругвайський футболіст.
  () — мексиканський кінорежисер, актор, режисер, сценарист епохи «німого кіно».
  () — іспанський актор

Топоніми 
 Бандера — округ у штаті Техас.
 Бандера — місто в США, центр однойменного округу
 Бандера — село і муніципалітет в Аргентині

Вексилологія 
 Бандера — одиниця розміру батальйону в межах іспанського іноземного легіону: «Bandera de la Legión».

Інше 
  — журнал, видання командування польського флоту, член Європейської асоціації військової преси.
 «Бандера» — аматорський французький футбольний клуб із Парижа.

Див. також 
 Бандерівці
 Пам'ятник Степанові Бандері (Львів)
 Пам'ятник Степанові Бандері (Коломия)
 Пам'ятник Степанові Бандері (Тернопіль)

Українські прізвища